Юлії — давньоримський рід
 Юлій — чоловіче ім'я
 Юлій Цезар
 Гай Юлій Цезар (100—44 до н. е.) — давньоримський державний і політичний діяч, полководець
 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (63 до н. е.—14 н. е.) — перший римський імператор
 Гай Юлій Цезар Калігула (12—41) — римський імператор
 Юлій Цезар Друз (13 до н. е.—23 н. е.) — римський воєначальник і консул
 Юлій Цезар Скалігер (1484—1558) — італо-французький гуманіст

Ім'я

Юлій 
 Юлій — християнське чоловіче ім'я.
 Юлій I (1836—1912) — тридцять п'ятий папа Римський.
 Юлій II (1443—1513) — папа Римський.
 «Юлій II» — втрачена бронзова статуя роботи Мікеланджело
 Юлій III (1487—1555) — папа Римський.
 Юлій Бращайко (1879—1955) — закарпатський український політичний і культурний діяч, організатор Хустської Народної Ради у 1919.
 Юлій Непот (бл. 430 — 480) — останній легітимний і передостанній імператор Західної Римської імперії у 474 — 475 роках.
 Юлій Обсеквент (середина IV століття) — письменник часів пізньої Римської імперії.
 Юлій Полідевк (II століття) — лексикограф та софіст.
 Юлій Словацький (1809—1849) — польський поет і драматург.
 Юлій Сташко (1923—1998) — художник-графік, мистецтвознавець, музеєзнавець.
 Юлій Фірмік Матерн — давньоримський поет часів пізньої Римської імперії
 Юлій Фірцак (1836—1912) — єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії.
 Юлій Шаудер (1899—1943) — львівський математик єврейського походження, відомий своїми роботами з функціональному аналізу, диференціальних рівнянь та з математичної фізики.
 Юлій Ятченко ( 1928) — український художник, Народний художник України.

Топоніми 

 Юлійські Альпи — гірський хребет, відріг Альп, розміщений в італійському регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, а також в словенській місцевості Країна. Належить до Східних Альп.

Мистецтво 

 «Юлій Цезар» — трагедія Вільяма Шекспира 1599 року.
 «Юлій Цезар» — американський кінофільм режисера Джозефа Манкевича, знятий у 1953 році.
 «Юлій Цезар» — британська історична кінодрама 1970 року.

Примітки